«Игра» — советский фильм 1981 года, снятый на Рижской киностудии режиссёрами Арвидсом Криевсом и Гунаром Пиесисом.

Сюжет 
Мелодрама по роману Зигмунда Скуиньша «Обнаженность».

Во время срочной службы в армии Каспар вступает в заочную переписку с девушкой, но после возвращения в родной город не может найти её. Однажды он случайно встречает на улице девушку с фотографии из письма, но та ничего не знает ни о каких письмах…

В ролях 
 Рудольф Плепис — Каспарс
 Индра Бурковска — Камита
 Талис Валдис — Сандрис
 Иева Кристиня — Либа
 Ария Стурниеце — Бирута
 Юрис Стренга — Апариодс
 Арийс Гейкинс — Гатис
 Лигита Скуиня — Марика
 Угис Брикманис — Варис
 Ивета Брауна — Джульетта

В эпизодах:
 Петерис Мартинсон — дед
 Адольф Шапиро — врач
 Эдгарс Лиепиньш — эпизод
 Петерис Луцис — эпизод
 Зигрида Стунгуре — эпизод
 Иева Акуратере — эпизод
 Эрика Ферда — эпизод
 Бригита Круминя — эпизод
 Олга Круминя — эпизод

 Литература 
 Риекстиньш Э. — Игра без выигрыша (О худож. фильме Риж. киностудии "Игра"по роману 3. Скуиня «Обнаженность») // Советская Латвия, 10 августа 1983
 Харий Хирш'' — Урок игры (O худож. фильме Риж. киностудии «Игра» по роману 3. Скуиня «Нагота») // Кино, № 11, 1982. — с. 10—12
 Игра // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — с. 174

Фильмы СССР 1981 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Экранизации романов
Фильмы Рижской киностудии